Sir Roger Moore (1927–2017) a fost un actor englez de film, scenă, televiziune și voce, cel mai cunoscut pentru rolurile sale întruchipând personajele ficționale James Bond și Sfântul.

Numele de Roger Moore se mai poate referi și la următorii,

Diverse persoane 
 Roger Moore (computere), designer al sistemului APL\360
 Roger Moore (jucător de poker) (1938–2011), membru al Poker Hall of Fame
 Roger E. Moore (născut în 1955), scenarist al diferitelor jocuri (roleplaying games) precum Dungeons & Dragons
 Roger R. Moore (născut în 1921), politician american
 Rory O'Moore (circa 1600 – 1655), de asemenea cunoscut ca Sir Roger Moore, unul din liderii Rebeliunii irlandeze din 1641

Vezi și 
 Moore (dezambiguizare)
 Roger More (dezambiguizare)

Nume proprii